Andrzej Chrzanowski (ur. 1948) – polityk Akcji Wyborczej Solidarność
 Andrzej Chrzanowski (ur. 1945) – aktor teatralny i filmowy